* bielica – typ gleby

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Bielica – przysiółek wsi Lubin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół
 Bielica – kolonia wsi Rakowiec w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Bielica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Godkowo 
 Bielica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Cieki wodne 
 Bielica – potok, dopływ Goworówki
 Bielica – struga, dopływ Kanału Nieborowskiego
 Bielica – struga, dopływ Strugi Młyńskiej
 Bielica – struga, dopływ Radwi

Administracja 
 Bielica – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku, obecnie na Białorusi
 Bielica – dawna gromada

Miejscowość na Białorusi 
 Bielica – wieś w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego
 Bielica – wieś w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego
 Bielica – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Samochwałowicze
 Bielica – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim, w sielsowiecie Derewno, na skraju Puszczy Nalibockiej

Miejscowości w Rosji 
 Bielica – wieś w  sielsowiecie bieliczańskim w rejonie biełowskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Bielice
 Belica

Przypisy